Andreas Köhne ist der Familienname folgender Personen:

* Andreas Köhne (Münzmeister) (gestorben um 1599), deutscher Münzmeister in Goslar
 Andreas Köhne (Komponist) (geboren vor 1990), Komponist